L'edizione 1968-1969 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Gerd Müller del  con 30 reti.

Stagione 
Il campionato viene vinto dal Bayern Monaco, che prende il comando della classifica fin dalle prime giornate e lo mantiene fino alla fine; arriva a staccare il sorprendente Alemannia di sei punti; questa squadra è infatti alla sua seconda stagione di Bundesliga, e nel precedente campionato non è andata oltre la metà classifica. Un'altra sorpresa si verifica in coda, dove, insieme al Kickers Offenbach retrocedono i campioni in carica del Norimberga.

In questa stagione la Coppa nazionale viene vinta dal Bayern, e così i bavaresi conquistano il double. In campo internazionale, invece, si distingue il Colonia, che raggiunge le semifinali nella Coppa delle Coppe; è qui sconfitto dal Barcellona.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1969-1970
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1969-1970
      Retrocesso in Regionalliga 1969-1970
|}

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1968-1969.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1969-1970.
  , ,  e  qualificate alla Coppa delle Fiere 1969-1970.
   e  promosse in Bundesliga 1969-1970
   e  retrocesse in Regionalliga

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (18)
 Minor numero di sconfitte:  (6)
 Miglior attacco:  e  (61 gol segnati)
 Miglior difesa:  (31 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+30)
 Maggior numero di pareggi:  (16)
 Minor numero di pareggi:  (4)
 Minor numero di vittorie:  (8)
 Maggior numero di sconfitte:  e  (16)
 Peggior attacco:  (31 gol segnati)
 Peggior difesa: ,  e  (59 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-17)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1968-1969

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
1968